O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2010 foi a quinta edição do campeonato e aconteceu entre os dias 6 e 21 de dezembro de 2010. 

O campeonato foi realizado no estado do Rio Grande do Sul, e organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol.

Equipes participantes

Primeira fase

Grupo 1

Partidas

Grupo 2

Partidas

Grupo 3

Partidas

Grupo 4

Partidas

Fase final

Premiação 

Futebol de 2010 no Brasil
Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20